Inazuma Eleven GO Chrono Stones — videogioco di calcio e di ruolo del 2012
 Inazuma Eleven GO Chrono Stones — serie anime del 2012-13 tratta dal videogioco